John Gillis est un nom pouvant désigner:

 (1803-1873), commodore américain de la Navy
John F. Gillis (1843-1899), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
John J. A. Gillis (1882-1965), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1884-1913), décathlonien canadien
 (1939-2021), historien et professeur américain
John Anthony Gillis (né en 1975), musicien et producteur américain

Voir aussi

Gillis, John